30F39 Krasnopol – granat artyleryjski

 Krasnopol – wieś w województwie podlaskim
 Krasnopol – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim
 Krasnopol – gromada

 Krasnopol – miejscowość na Białorusi
Krasnopol – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Krasnopol – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Krasnopol – gromada w gminie Tesłuchów powiatu dubieńskiego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej
 Krasnopol – wieś w rejonie cudnowskim obwodu żytomierskiego.
 Krasnopol – wieś w rejonie hołowaniwskim
 Krasnopol – wieś w rejonie korosteńskim
 Krasnopol – dawna nazwa miejscowości Niżankowice na Ukrainie
 Krasnopol – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Przypisy